Атлас Канады () — Интернет-атлас, который публикуется Министерством Природных ресурсов Канады () и содержит сведения о каждом населённом пункте Канады.

Первоначально атлас выпускался в печатном виде. Впервые был опубликован в 1906 году географом Джеймс Уайтом и командой из двадцати картографов.

Форма использования атласа аналогична Google Earth. Большинство геопространственных данных также свободно для скачивания и некоммерческого использования с сайта Atlas of Canada или с GeoGratis.

Кроме того, Атлас содержит статистические и исторические сведения по следующим темам:
 Батиметрические районы
 Береговая линия
 Ледники
 Озёра Канады
 Горы Канады
 Национальные парки Канады
 Парки и окружающая среда 
 Реки Канады
 Морские острова
 Водопады
 Погода

Ссылки на источники 
 Atlas of Canada

География Канады